Neauphle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Neauphle-le-Vieux, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Neauphle-le-Château, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,